Le tournoi de squash Canada Cup 2019 est l'édition 2019 de la Canada Squash Cup qui se déroule à Toronto du 3 au 7 mars 2019. 

Le tournoi comprend 24 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card, Michael McCue. 

Le  tour voit l'entrée en lice et la qualification de toutes les têtes de série et les quarts de finale opposent les quatre premières têtes de série.

En finale, Diego Elías remporte le plus grand titre de sa carrière face à la tête de série  Paul Coll.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canada Squash Cup
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 
 Page PSA

Canada Squash Cup
Sport en mars 2019
Squash en 2019